Та́пиоваара () — финская фамилия. Известные носители:

 Тапиоваара, Илмари (1914—1999) — финский дизайнер.
 Тапиоваара, Нюрки (1911—1940) — финский кинорежиссёр.